Накуче има више значења:

 Накуче (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Накуче (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику